Die First Division 1962/63 war die 25. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 13. Oktober 1962 und endete am 22. Mai 1963.

Meister wurde Titelverteidiger Anorthosis Famagusta.

Modus 
Die zwölf verbliebenen Mannschaften aus der Vorsaison spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden punktgleichen Vereine auf den Plätzen 11 und 12 spielten mit dem Sieger der Second Division in der Relegationsrunde einen Teilnehmer für die folgende Spielzeit aus.

Mit dem Meister und Pokalsieger nahmen erstmals Teams aus Zypern an UEFA-Wettbewerben teil.

Vereine

Abschlusstabelle 
Sieg = 3 Punkte – Remis = 2 Punkte – Niederlage = 1 Punkt

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Relegationsrunde

Weblinks 
 Cyprus 1962/63 auf eu-football.info

1962
Fußballsaison 1962/63